Фущич Василь Васильович — український актор
 Фущич Вільгельм Ілліч — професор, член-кореспондент НАН України